Вьентья́н:

 Вьентьян — столица Лаоса.
 Вьентьян — королевство XVIII—XIX веков на территории современного Лаоса.
 Вьентьян — префектура в Лаосе.
 Вьентьян — провинция в Лаосе.